Een verkeersweg:
 N313 (België)
 N313 (Frankrijk)
 N313 (Nederland), zie Provinciale weg 313
 N313 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing